Сантанде́р () — один из департаментов Колумбии. Назван в честь национального героя Франсиско де Паулы Сантандера. Располагается к северу от центральной части страны, западную часть департамента занимает низменность реки Магдалены, восточную — западные склоны Восточной Кордильеры. Административный центр — город Букараманга.

Административное деление 
Департамент Сантандер состоит из 6 провинции, которые делятся на 87 муниципалитетов:

Провинции

Муниципалитеты

Экономика 
Основа экономики — сельское хозяйство и добыча нефти. Департамент занимает ведущее место в стране по выращиванию табака, сахарного тростника и какао. Также здесь выращивают кофе и фрукты (ананасы, мандарины, апельсины).

Через Букарамангу проходит ответвление Панамериканского шоссе, связывающее Боготу с Кукутой.

Примечания

Ссылки 
 Русская страница о департаменте Сантандер
 Латинская Америка, том 2, издательство «Советская энциклопедия», Москва, 1982, стр.429

Департаменты Колумбии